Іхтіозаври (Ichthyosauria, «рибоящер») — ряд вимерлих мезозойських морських хижих плазунів підкласу Іхтіоптеригії (Ichthyopterygia). Були живородними тваринами, довжина варіювалася від 1 до 20 м. Живилися рибою, белемнітами. Викопні рештки іхтіозаврів відомі з тріасових, юрських та нижньокрейдових відкладів.

Спосіб життя 

Спосіб життя іхтіозаврів був дуже схожий на спосіб життя сучасних дельфінів. Вони жили у відкритому морі й живилися рибою та кальмарами. Хвіст був схожий на риб'ячий. Передні і задні кінцівки були розвинені на зразок ласт сучасних китоподібних і могли слугувати тільки для плавання, а не для пересування на суші. Коли іхтіозавр плив, він рухав хвостом в різні боки, наче відштовхуючись від води (саме так плавають сучасні акули і тунці). Іхтіозаври плавали дуже швидко. Завдяки обтічному тілу, сильному хвосту й спинному плавцеві вони розвивали швидкість до 40 км/год. У сучасних дельфінів, відомих своєю швидкістю, будова тіла майже така сама, як і в доісторичних іхтіозаврів.

Таксономія 
Станом на 2010 рік виділяють такі родини:
 Ряд Ichthyosauria (=Надряд Ichthyopterygia)
 Родина Thaisauridae
 Родина Utatsusauridae
 Родина Grippiidae (=Grippidia)
 Родина Quasianosteosauridae
 Родина Parvinatatoridae
 Родина Omphalosauridae?
 Рід Isfjordosaurus
 Парворяд Hueneosauria (=Ряд Ichthyosauria)
 Наноряд Mixosauria
 Родина Wimaniidae
 Родина Mixosauridae
 Наноряд Longipinnati
 Родина Toretocnemidae
 Родина Cymbospondylidae
 Гіпоряд Merriamosauria
 Родина Merriamosauridae
 Родина Besanosauridae
 Родина Shastasauridae
 Родина Shonisauridae
 Родина Californosauridae
 Мінряд Parvipelvia
 Родина Hudsonelpidiidae
 Родина Macgowaniidae
 Підряд Neoichthyosauria
 Родина Temnodontosauridae
 Родина Leptonectidae
 Родина Suevoleviathanidae
 Інфраряд Thunnosauria
 Родина Ichthyosauridae
 Родина Stenopterygiidae
 Родина Ophthalmosauridae

Філогенія 
Кладограмма створена на основі робіт Maisch і Matzke (2000) і Maisch і Matzke (2003) і доповнена кладами Maisch (2010):

Примітки

Див. також 
 Список іхтіозаврів

Іхтіозаври
Ряди плазунів